Världsmästerskapet i landhockey för damer 1981 var den fjärde upplagen av Världsmästerskapet i landhockey. Turneringen spelades i Buenos Aires i Argentina, och vanns av Västtyskland.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Spel om nionde- till tolfteplats

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning
Matcher som avgjorts under förlängning räknas som vinst eller förlust. Matcher som avgjorts under straffläggning räknas som oavgjort.

Källor
Officiell hemsida. Arkiverad.

1981
Internationella sportevenemang i Argentina
Landhockey i Argentina
1981 i Argentina
Sportåret 1981
Sportevenemang i Buenos Aires
Buenos Aires under 1900-talet